Галицкое — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Галицкое — село в Успенском районе Павлодарской области.

Россия 
 Галицкое — село в Санчурском районе Кировской области.
 Галицкое — деревня в Кимовском районе Тульской области.

См. также 
 Галицкое княжество
 Галицкое наместничество